Municipio de Buffalo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Buffalo (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.
 Municipio de Buffalo (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Buffalo (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Buffalo (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Buffalo (condado de Jones, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Buffalo (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Buffalo (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Buffalo (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Buffalo (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Buffalo (condado de Ogle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.
 Municipio de Buffalo (condado de Buchanan, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Buffalo (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Buffalo (condado de Linn, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Buffalo (condado de Scott, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Buffalo (condado de Winnebago, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Buffalo (condado de Dunklin, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dunklin.
 Municipio de Buffalo (condado de Morgan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Buffalo (condado de Newton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Buffalo (condado de Pike, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Buffalo (condado de Wright, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Buffalo (condado de Noble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Buffalo (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Buffalo (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Buffalo (condado de Union, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Buffalo (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.